Kresse bezeichnet folgende Pflanzenarten- bzw. gattungen:
 die Gattung Kressen, Lepidium
 Breitblättrige Kresse, Lepidium latifolium, siehe Pfefferkraut
 Gartenkresse, Lepidium sativum
 Bittere Kresse, Cardamine amara, siehe Bitteres Schaumkraut
 Echte Brunnenkresse, Nasturtium officinale
 Kapuzinerkressen, Tropaeolum
 Winterkresse, Barbarea vulgaris
 Schotenkresse, ein Beiname für die Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana,  )

Kresse ist der Familienname folgender Personen:
 Arnhold Kresse (1936–1992), deutscher Handballspieler und -trainer
 Erich Kresse (1902–1989), deutscher Maler und Graphiker
 Georg Kresse (1604–1641), sagenumwobene Person des Thüringer Vogtlands

 Lisa Kresse († nach 1921), deutsche Tänzerin und Schauspielerin
 Ludwig Hilmar Kresse (1914–1985), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Oskar Kresse (1862–?), deutscher Schriftsteller und Journalist 
 Otto Kresse (1886–1933), deutscher Kommunalpolitiker
 Oswald Kresse (1858–1928), deutscher Landschaftsmaler des Spätimpressionismus
 Walter Kresse (1910–2001), deutscher Politiker (KPD/SED)

Siehe auch:
 Gresse (Begriffsklärung)
 Kress